Leander Paes e Martina Navrátilová hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Eléni Daniilídou 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Maks Mirny /  Janette Husárová (primo turno)
 Mike Bryan /  Lisa Raymond (secondo turno)
 Mark Knowles /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Donald Johnson /  Rennae Stubbs (semifinali)

 Kevin Ullyett /  Daniela Hantuchová (semifinali)
 Wayne Black /  Cara Black (primo turno)
 Jared Palmer /  Janet Lee (quarti di finale)
 Brian MacPhie /  Rika Fujiwara (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Australian Open 2003